

Presentación previa 
Johan Brunström y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Grégoire Barrère y Jonathan Eysseric ganaron el título tras derrotar en la final Yūichi Sugita y Wu Di.

Cabeza de serie

  Jonathan Marray /  Adil Shamasdin (Primera ronda)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Semifinales)

<ol start=3>
  Mikhail Elgin /  Denis Istomin ''(Primera ronda)
  Kevin Krawietz /  Albano Olivetti ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Bangkok 2017